X-serwer jest programem usługowym wobec X-klientów wykorzystującym serwerową część protokołu X Window System.

Zobacz też 
 X-terminal

Przypisy 

X Window System